Лан може да се отнася за:

 Лан (Lasne) – селище в Белгия
 Лан (Laon) – град във Франция
 Лан (Lahn) – река в Германия

 Жан Лан (1769 – 1809) – френски маршал

Вижте също 
 LAN (Local Area Network) 
 Лан Цайхъ
 Весели Лан – село в Украйна
 Алано ди Пиаве (на венециански Lan) – село и община в Северна Италия
 Лимбург ан дер Лан – град в Германия на река Лан
 Лангау – франкско гауграфство през Ранното средновековие, което обхваща територии на река Лан